Voice of Wilderness () — студийный альбом финской фолк-метал-группы Korpiklaani, выпущенный в 2005 году.

Список композиций

Участники записи 
Korpiklaani
 Йонне Ярвеля — электрическая и акустическая соло-гитара, вокал, йойк
 Йаакко «Хиттавайнен» Лемметтю — скрипка, духовые инструменты, губная гармоника, йоухикко, торупилл (эстонская волынка)
 Арто Тиссари — электрические, акустические и безладовые бас-гитары, бэк-вокал
 Тони «Хонка» Хонканен — гитара
 Калле «Кане» Савиярви — гитара, бэк-вокал
 Матти «Матсон» Йоханссон — ударные, бэк-вокал

Приглашённые музыканты
 Вирва Холтитон — кантеле, горловое пение
 Катйа Юхола — аккордеон
 Франк — бэк-вокал
 Мяккяря — бэк-вокал
 Хор «Wesilahti Wiking» (в песне «Kädet Siipinä»)

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics
 
 

Альбомы Korpiklaani
Альбомы Napalm Records